Stapo steht als Abkürzung für:

 Staatspolizei, Polizei eines Staates 
 Geheime Staatspolizei (Gestapo), Behördenapparat und Politische Polizei im Nationalsozialismus
 Stadtpolizei, kommunale Einrichtung, die polizeiliche Aufgaben wahrnimmt 

StaPo steht als Abkürzung für:

 StaPo, österreichischer Staatspolizeilicher Dienst, siehe Staatspolizei#Österreich

Abkürzung